Ади-Бу́дда (санскр. ; «Первоначальный Будда») — в буддизме махаяны и ваджраяны олицетворение всех будд и бодхисаттв, их вневременное единство.

Описание 
Впервые Ади-Будда упоминается в тантрических текстах VII века, а развитие это понятие получило в учении Калачакры в X - XI векax. Ади-Будда воплощает собой дхармакаю, из которой происходят все будды созерцания
(самбхогакая), земные будды (нирманакая) и всё мироздание. Представления об Ади-Будде, как о выражении единой подлинной реальности, как о четвёртом Теле Будды как интеграции Трёх тел (свабхавика-кайя, «Самосущностное Тело») есть продолжение учения о
трикайе.

Образы Ади-Будды 
В Китае, Корее и Японии образ Ади-Будды развивался в виде вселенского будды Маха-Вайрочаны (санскр. "Будда Великое Солнце") в школе сингон (Япония).

Другие отождествления в махаянской традиции Ади-Будды: Ваджрадхара (Кагью и другие школы тибетского буддизма), Самантабхадра (в традиции ньингма).

Иногда Ади-Будду отождествляют с образом Бога-Творца аврамистических религий, с чем, как правило, не согласно большинство буддистов.

Примечания

См. также 
 Ваджрадхара
 Будда Самантабхадра
 Дхьяни-будды
 Брахман
 Эйн соф
 Абсолют (философия)

Ссылки 
 
 
 
 

Будды
Буддийская мифология
Махаяна